USS Borie — кораблі ВМС США.

 USS Borie (DD-215) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1920 році. Потоплений 2 листопада 1943 року.
 USS Borie (DD-704)  — ескадрений міноносець типу «Аллен М. Самнер». Збудований у 1944 році. У 1972 році проданий ВМС Аргентини, де отримав назву «Hipólito Bouchard». Зданий на злам у 1984 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни